

Codici 
 HAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Base, Halmstad, Svezia
 had – codice ISO 639-3 della lingua hatam

Religione 
 HAD – sigla delle Piccole Suore degli Anziani Abbandonati (Hermanitas de los Ancianos Desamparados)